Томас Кнорр (; род. 16 мая 1971, Любек) — немецкий гандболист, выступавший за клубы Киль, Фленсбург-Хандевитт, Гамбург, Магдебург.

Карьера 
Клубная
Томас Кнорр начинал свою профессиональную карьеру в клубе БАД Швартау в 1988 году. В 1992 году Томас Кнорр стал игроком немецкого клуба Киль, с которым он выиграл 4 раза чемпионат Германии, 1 раз кубок Германии и 2 раза суперкубок Германии. Всего за Киль, Томас Кнорр, во всех турнирах, провёл 205 матчей, в которых забил 904 гола. В 1998 году Томас Кнорр перешёл в Фленсбург-Хандевитт, в котором провёл 3 сезона. В 2001 году Томас Кнорр вернулся в БАД Швартау, а в 2002 году перешёл в Гамбург, в составе которого Томас Кнорр стал обладателем кубка Германии и 2 раза стал обладателем суперкубка Германии, а в 2007 году выиграл кубок обладателей кубков ЕГФ. В 2007 году Томас Кнорр снова перешёл в БАД Швартау, в котором сыграл 4 сезона. В 2012 году Томас Кнорр стал игроком немецкого клуба Прецер. В 2013 году Томас Кнорр перешёл в Магдебург.

Международная
Томас Кнорр провёл за сборную Германии 83 матчей и забил 199 гола.

Награды 
 Чемпионат Германии: 1994, 1995, 1996, 1998
 Обладатель кубка Германии: 1998, 2006
 Обладатель суперкубка Германии: 1995, 1998, 2004, 2006
 Обладатель кубка обладателей кубков ЕГФ: 2007
 Обладатель кубка ЕГФ: 1998

Статистика

Ссылки 
 http://archiv.thw-handball.de/thw/sp_knorr.htm  на сайте Киль
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/kn/thomas-knorr-1.html 
 http://www.eurohandball.com/ec/cwc/men/2006-07/player/500363/Thomas+Knorr 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Германии
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Гамбург»